Les élections législatives belges du  ont eu lieu afin de renouveler la composition de la Chambre des représentants de Belgique, ainsi que le Sénat.

Résultats 

Cette élection fut marquée par une forte progression de l'extrême droite flamande (qui rassemble un peu moins de  voix), ce qui lui valut le surnom de "dimanche noir" de 1991.
Seuls les partis ayant décroché au moins 1 siège sont repris.

À la Chambre 
Nombre des votes valables: 6.162.160

Au Sénat 
Nombre des votes valables: 6.117.614

Voir aussi 
 Élections belges, liste des élections ayant eu lieu en Belgique

Belgique
1991
1991 en Belgique
Novembre 1991